El nombre de Albi corresponde a dos elementos geográficos diferentes:
 Albí, localidad de Cataluña, España.
 Albi, localidad en la región de Occitania, Francia.
 Albi, localidad italiana de la provincia de Catanzaro.
 Albi, cráter del planeta Marte.